Scholl kan syfta på bland annat:

Personer 
 Andreas Scholl (född 1967), tysk kontratenor
 Aurelien Scholl (1833–1902), fransk journalist
 Sophie Scholl (född 1921, avrättad 1943), tysk motståndskämpe och student
 Hans Scholl (född 1918, avrättad 1943), tysk motståndskämpe
 Hans Scholl (astronom), tysk astronom
 Inge Aicher-Scholl (1917–1998), västtysk författare och kulturarbetare
 Mehmet Scholl (född 1970), tysk fotbollsspelare
 Peter Scholl-Latour (1924–2014), fransk-tysk statsvetare, journalist och författare

Företag 
 Scholl, ett varumärke inom sandaler, skor och fotvårdsprodukter.